Deville bzw. De Ville steht für:

 Deville (Band), schwedische Stoner-Rock-Band
 Mink DeVille, US-amerikanische Rock-Band, siehe Willy DeVille
 Cadillac DeVille, Modellreihe des Autoherstellers Cadillac
 Panther De Ville, Modell des britischen Autoherstellers Panther Westwinds
 Coupé de Ville, Karosserieform
 De Ville (Omega), Modellreihe des Uhrenherstellers Omega SA
 Deville Late Night, Schweizer Fernsehsendung

Orte:
 Deville (Ardennes), französische Gemeinde in der Region Grand Est
 Deville (Louisiana), Ort im Rapides Parish, Vereinigte Staaten

Deville oder DeVille ist der Familienname folgender Personen:
 C. C. DeVille (* 1962), US-amerikanischer Gitarrist
 Céline Deville (* 1982), französische Fußballspielerin
 Charles Joseph Sainte-Claire Deville (1814–1876), französischer Geologe und Meteorologe
 Cherie DeVille (* 1978) US-amerikanische Physiotherapeutin und Pornodarstellerin
 Cristian Deville (* 1981), italienischer Skiläufer
 Dominic Deville (* 1975), Schweizer Kabarettist, Moderator und Punk-Sänger
 Édouard Gaston Deville (1849–1924), französisch-kanadischer Entdecker
 Émile Deville (1824–1853), französischer Mediziner und Tierpräparator
 Franck Deville (* 1970), luxemburgischer Fußballspieler
 Gabriel Pierre Deville (1854–1940), französischer Politiker, Historiker, Publizist und Diplomat
 Henri Étienne Sainte-Claire Deville (1818–1881), französischer Chemiker
 Jean Achille Deville (1789–1875), französischer Gelehrter
 Laurent Deville (* 1967), luxemburgischer Fußballspieler
 Maurice Deville (* 1992), luxemburgischer Fußballspieler
 Michel Deville (1931–2023), französischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Oliver deVille (* 1974), deutscher Musikproduzent und Songwriter
 Patrick Deville (* 1957), französischer Schriftsteller
 Roxy DeVille (* 1982), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Sonya Deville (* 1993), US-amerikanische Wrestlerin
 Willy DeVille (1950–2009), US-amerikanischer Musiker

Siehe auch:
 Delville
 Delaville
 Devil